Castronovesi – abitanti di Castronovo (San Vincenzo Valle Roveto)
Castronovesi – abitanti di Castronovo di Sicilia
Castronovesi – abitanti di Castronuovo di Sant'Andrea